Batalha de Bagdade, Batalha de Bagdá, Cerco de Bagdade, Cerco de Bagdá, Captura de Bagdade, Captura de Bagdá, Conquista de Bagdade ou Conquista de Bagdá pode referir-se a: 

Cerco de Bagdá (812–813) — durante uma guerra civil no Califado Abássida
Cerco de Bagdá (1258) — pelos mongóis
Captura de Bagdá (1534) — pelo Império Otomano
Captura de Bagdá (1638) — pelo Império Otomano
Batalha de Bagdá (2003) — durante a invasão anglo-americana do Iraque

Ver também
 Todas as páginas cujo título começa por "Batalha de Bagd"
 Todas as páginas cujo título começa por "Cerco de Bagd"
 Todas as páginas cujo título começa por "Captura de Bagd"
 Todas as páginas cujo título começa por "Conquista de Bagd"

Desambiguações de história